Стужень — село в Мантуровском районе Курской области. Входит в состав Ястребовского сельсовета.

География 
Стужень находится в восточной части Мантуровского района, недалеко от Старого Оскола и Губкина. Через село протекает река Оскол.

Расстояние до областного центра составляет 115 км, до райцентра Мантурово — 38 км, до города Старый Оскол — 40 км.

Церковь Рождества Христова 
В селе находится Церковь Рождества Христова, построенная в 1879 году. На сегодняшний день не действует.

Известные уроженцы 
 Воейков, Николай Иванович (30 ноября 1901 — 4 мая 1974) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск (1941 год).
  Горбунов, Иван Михайлович (1915—1953) — лётчик-ас, подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной и Корейской войн, Герой Советского Союза (1943).

Примечания 

Населённые пункты Мантуровского района (Курская область)